Evi Ott ist der Name folgender Personen: 

 Elfriede „Evi“ Ott (1925–2019), österreichische Schauspielerin, Regisseurin, Kabarettistin und Sängerin
 Evi Ott (Moderatorin) (* 1979), deutsche Moderatorin